Кучуково — название населённых пунктов в России:
 Кучуково — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Кучуково — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Кучуково — деревня в Ряжском районе Рязанской области.
 Кучуково — посёлок в Зырянском районе Томской области.

См. также 

 Нижнее Кучуково
 Кучуково-Маяк